Estonia:
 Andre – wieś

Inne:
 Andre – film amerykański
 Andre – polski zespół muzyczny disco polo

Zobacz też:
 André
 Andrée
 T. B. Andre